Трезвинский — фамилия; имеет женскую форму Трезвинская.
 Трезвинский, Нестор Константинович (в монашестве Нектарий; 1889—1937) — епископ Русской Православной Церкви, викарий Вятской епархии.
 Трезвинский, Степан Евтропьевич (1860—1942) — оперный певец (бас-профундо), Герой Труда, Заслуженный артист государственных академических театров.